Real Casa de Misericordia. puede referirse a:
 Real Casa de Misericordia, situada en Zaragoza, también llamada Palacio Pignatelli o Edificio Pignatelli. 
 Real Casa de Misericordia, hospicio creado por la Junta de Comercio de Valladolid en 1723
 Real Casa de Misericordia Tudela (Navarra), edificio del XVIII del que solo se conserva la fachada neoclásica, actualmente ha sido completamente remodelado para ser utilizada como hotel de cuatro estrellas.